Red Girl Records è un'etichetta discografica indipendente inglese fondata dalla cantautrice Melanie C nel 2004 dopo la sua separazione lavorativa con la precedente etichetta discografica, la Virgin Records, alla quale era legata dal 1994, anno in cui si formarono le Spice Girls, gruppo del quale faceva parte Melanie C.

Produzioni 
 2005 - Next Best Superstar -Single
 2005 - Beautiful Intentions -Album
 2005 - Better Alone -Single
 2005 - First Day of My Life -Single
 2006 - Live Hits -DVD
 2007 - The Moment You Believe -Single
 2007 - I Want Candy -Single
 2007 - This Time -Album
 2007 - Carolyna -Single
 2007 - This Time -Single
 2007 - Understand -Digital Single (Canada Only)
 2011 - Rock Me -Single (Germany Only)
 2011 - The Sea -Album
 2011 - Think About it -Single
 2011 - Weak -Single
 2011 - Let There be Love -Single (Germany Only)
 2012-  The Sea Live -DVD
 2012 - The Night. With Jodie Harsh -Digital EP
 2012 -  Stages Album
 2012 -  I Know Him so well feat. Emma Bunton- Single
 2013 -  Melanie C Live at Sheperd's Bush Empire -Digital EP

Collegamenti esterni 
 

Etichette discografiche britanniche
Etichette discografiche indipendenti